Hotan, även känd som Khotan, är en prefektur i den autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina. Den ligger omkring  kilometer sydväst om regionhuvudstaden Ürümqi. Den södra delen av prefekturen utgörs av Aksai Chin, vilket Indien gör anspråk på.

Administrativ indelning
Hotan indelas i en stad på häradsnivå och sju härad:

Klimat
Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor

WP:Projekt Kina